Nuno Álvares de Magalhães Peixoto de Menezes Dias Ferreira mais conhecido por Nuno de Menezes ou Tio Nuno, foi um Jornalista e escritor Angolano.
Natural de Sá da Bandeira, actual Lubango, província da Huíla, foi o primeiro delegado da TPA em Benguela. Nunca deixando a sua paixão de Radialista que durou mais de 50 anos. Trabalhou também em Portugal na rádio Portucalense.
Faleceu a 22 de Agosto de 2007 na província de Benguela.

Obras
Publicou várias obras literárias das quais: Múkua, Gotas de Orvalho, Sinfonia Completa e a sua última obra ou publicada: Pensativamente Pensando.

Fontes
Fontes: <http://cubal-angola.blogspot.com/2007/11/homenagem-ao-nuno-de-menezes.html?m=1>
<http://tonitavares2009.blogspot.com/2010/07/memoria-de-nuno-de-menezes.html?m=1>